Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Cyril Suk e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Rick Leach e Scott Melville 5-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (primo turno)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (campioni)
 Rick Leach /  Scott Melville (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1995
ATP Tour 1995